ObjectScript (произносится на английском как , в русском языке транслитерация — «обджект скрипт») — слаботипизированный объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компанией Intersystems. Приложения на ObjectScript обычно транслируются в специальный байт-код, поэтому они могут работать на любой компьютерной архитектуре, с помощью среды исполнения Caché или IRIS. Он сочетает в себе возможности таких языков, как JavaScript, Lua и PHP

Синтаксис 
В ObjectScript не обязательно нужна точка с запятой, вот два примера кода,x = 12;
y = "Hello World!";x = 12
y = "Hello World!"И тот и тот код работает.  Для вызова функций используется привычный синтаксис,как и в большинстве языков программирования.print(5, " differences")У этого языка программирования, есть ещё одна особенность синтаксиса, при вызове функции, аргументы не обязательно нужно разделять запятой можно обычным пробелом.print(5 " differences")Язык имеет множество "сахара" в синтаксисе, отличающего его от javascript и других языках, например можно вызывать функции вообще без кавычек: print "Hello World!"

Литература

Ссылки 
 Документация по языку.
 Caché ObjectScript на Хабре